Лейб-гренаде́рский полк:
 Лейб-гренадерский полк — раннее наименование Лейб-гвардии гренадерского полка, в период с 1775 года по 1813 год.
 Лейб-гренадерский полк — укороченное наименование 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского императора Александра II полка, в период с 1855 года по 1917 год.